Adonis negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Adonis annua; o
 el nombre común de la planta Adonis microcarpa.